Riccardo di Clare, II conte di Pembroke, noto come Strongbow (arco forte) per la sua abilità appunto con arco e freccia;
 Strongbow (sidro), popolare brand inglese di sidro.